Poston may refer to:

Événements
.

Patronyme
 (1924–2009), homme politique américain ;
 (1825–1902), homme politique américain ;
 (1898–1968), homme politique américain ;
Elizabeth Poston (1905–1987), compositrice et pianiste anglaise ;
1925–2016), Lieutenant general de l'US Army ;
 (1945–2007), gouverneur des Îles Turques-et-Caïques ;
 (1891–1924), journaliste américain ;
 (1945–2017), mathématicien britannique ;
Tom Poston (1921–2007), acteur américain.

Lieux
Poston (Arizona), États-Unis.
, camp d'internement de la Seconde Guerre Mondiale.

Homonymie de patronyme